Denison Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Denison Township du comté de Lawrence en Illinois.
 Denison Township du comté de Crawford en Iowa.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships